Der Bundesverband deutscher Discotheken und Tanzbetriebe e.V. (BDT) ist ein Berufsverband für Diskothekenbetreiber.

Der Verband vertritt Mitglieder in Politik, Gesellschaft und bei der GEMA. Er ist mit seinem Präsidenten im DEHOGA-Präsidium vertreten. Der Bundesverband veranstaltet auch Fortbildungsseminare zu branchenspezifischen Themen. So ist er unter anderem ein Mitinitiator des bundesweiten DJ-Führerscheins.

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Verein (Berlin)
Wirtschaftsverband (Deutschland)
!Bundesverband
Wikipedia:Gründungsdatum ungeklärt
Gegründet in den 1960er Jahren
Verein (Bundesverband)